Superpuchar Słowacji w piłce nożnej 2009 – mecz piłkarski mający na celu wyłonienie zdobywcy Superpucharu Słowacji, który został rozegrany 5 lipca 2009 roku na Štadionie MFK w Dolnym Kubinie, pomiędzy mistrzem Extraligi –  i zdobywcą Pucharu Słowacji – . Dzięki zwycięstwu Slovan wyrównał rekord 3 zwycięstw w Superpucharze, osiągnięty wcześniej przez .

Superpuchar zdobył .

Przypisy 

Superpuchar Słowacji w piłce nożnej